Менгамуньос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Занимает площадь 11,75 км². Население — 66 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы